Filip Bobek – polski aktor
 Pavel Bobek – czeski piosenkarz i architekt
 Stjepan Bobek – jugosłowiański piłkarz
 Bobek – postać z komiksów o Muminkach, wykreowana przez Tove Jansson    

Strony ujednoznaczniające